Ficker är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Ficker (1816–1880), österrikisk statistiker
 Carl Fredrik Ficker (1783–1818), svensk flöjtist
 Christian Fredrik Ficker (1786–1837), svensk oboist
 Gottlieb Fredrik Ficker (1752–1840), svensk kontrabasist
 Gustaf Adolph Ficker (1790–1819), svensk flöjtist
 Heinrich von Ficker (1881–1957), tysk meteorolog
 Julius von Ficker (1826–1902), tysk rättshistoriker
 Peter Ficker (född 1951), brasiliansk seglare

Tyska efternamn